Koru ist der Name für

 Koru (Pflanze), Colensoa physaloides, auch New Zealand Hydrangea  genannt, in Neuseeland vorkommende Buschpflanze
 Koru (Symbol), neuseeländisches Symbol aus der Kultur der Māori kommend
 Koru (Kenia), Ortschaft in Kisumu County, Kenia

folgende Personen:
 Fehmi Koru (* 1950), türkischer Kolumnist